Palazzo delle Poste bezeichnet Hauptpostämter in Italien. Im Einzelnen sind dies:
Palazzo delle Poste in Agrigent
Palazzo delle Poste in Arezzo
Palazzo delle Poste in Bari
Palazzo delle Poste in Caltanissetta
Palazzo delle Poste in Carrara
Palazzo delle Poste in Catania
Palazzo delle Poste in Ferrara
Palazzo delle Poste in Florenz
Palazzo delle Poste in Forlì
Palazzo delle Poste in Grosseto
Palazzo delle Poste in La Spezia
Palazzo delle Poste in Latina
Palazzo delle Poste in Livorno
Palazzo delle Poste in Massa
Palazzo delle Poste in Messina
Palazzo delle Poste in Neapel
Palazzo delle Poste in Nuoro
Palazzo delle Poste in Palermo
Palazzo delle Poste in Pisa
Palazzo delle Poste in Pistoia
Palazzo delle Poste in Potenza
Palazzo delle Poste in Reggio Calabria 
Palazzo delle Poste in Rovigo
Palazzo delle Poste in Sabaudia
Palazzo delle Poste in Tarent
Palazzo delle Poste in Trapani
Palazzo delle Poste in Trient
Palazzo delle Poste in Triest